Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2009 — 22-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд с момента его появления и первый розыгрыш в обновлённом формате, который проходил с 6 по 15 марта 2009 года в Тринидаде и Тобаго. Молодёжный чемпионат КОНКАКАФ 2009 определил четыре команды из конфедерации КОНКАКАФ, которые приняли участие в молодёжном чемпионате мира 2009, проходившем с 25 сентября по 16 октября 2009 года в Египте.

Участники 
Три команды прошли отбор через отборочный турнир в Центральной Америке и две — через отборочный турнир в Карибской зоне.

Примечания
 † Занявший третье место в отборочном турнире региона Центральной Америки, Гондурас и, занявший второе место в отборочном турнире Карибского региона, Сент-Винсент и Гренадины сыграли в одноматчевом плей-офф для определения последнего участника чемпионата. Гондурас выиграл матч со счётом 3:1.
 ‡ Тринидад и Тобаго автоматически квалифицировался на чемпионат на правах хозяина и не участвовал в отборочном турнире.

Стадионы

Групповой этап 
Лучшие две сборные из каждой группы прошли в плей-офф.

Критерии определения места команды в случае равенства очков

Если после окончания матчей в группе две или более команд набирали бы одинаковое количество очков (включая сравнение показателей между третьими командами), способ, по которому команды проходили в следующий раунд, решался следующим образом и в указанном порядке:
 Большее количество очков в матчах между командами.
 Большая разница голов в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большее количество голов, забитых в матчах между командами (если две или более команд финишировали бы с равным количеством очков).
 Большая разница голов во всех групповых матчах.
 Большее количество голов, забитых во всех групповых матчах.
 Жребий.

''Время начала матчей местное, UTC−4.

Группа 1

Группа 2

Плей-офф 
Все четыре команды, прошедшие в плей-офф, автоматически квалифицировались на молодёжный чемпионат мира 2009.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
3 гола

  Роджер Рохас

  Рэнди Эдвини-Бонсу

  Хосуэ Мартинес

1 гол

  Кристиан Альтамирано
  Хосе Вальядарес
  Джонни Леверон
  Рейньери Майоркин
  Марио Мартинес
  Хорхе Кастро
  Марко Уренья
  Диего Эстрада

  Аксель Веласкес
  Антонио Саласар
  Лестер Бланко
  Херберт Соса
  Андрес Флорес
  Дилли Дука
  Перица Марошевич
  Тони Тейлор

  Брек Шей
  Билли Шулер
  Юрая Бентик
  Киан Гросвенор
  Джума Кларенс
  Шон де Силва
  Аланзо Адлам
  Ромарио Кэмпбелл

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2009 на сайте RSSSF

2009 год в футболе
Март 2009 года
Спортивные соревнования на Тринидаде и Тобаго